Денисов () — село, Денисовский сельский совет, Козовский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6123082801. Население по переписи 2001 года составляло 994 человека.

Является административным центром Денисовского сельского совета, в который, кроме того, входит село Весновка.

Географическое положение 
Село Денисов находится на правом берегу реки Стрыпа. Выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Плотыча, ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Дворище, на противоположном берегу — сёла Купчинцы и Ястребово. Рядом проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Денисов-Купчинцы в 1,5 км.

История 
 1671 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Поликлиника.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные уроженцы и жители 
 Блажкевич, Иванна Емельяновна (1886—1977) — детская писательница

Примечания